Crithmum libanotis är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Friedrich Link. Crithmum libanotis ingår i släktet strandsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandsiljor
libanotis